Buslijn 48 (Amsterdam), een buslijn in Amsterdam, geëxploiteerd door het GVB.
 Buslijn 48 (Haaglanden)
 Buslijn 48 (Rotterdam), drie voormalige buslijnen in de gemeente Rotterdam, die werden geëxploiteerd door de RET